Pseudorthotheca costata är en ringmaskart som beskrevs av Mambetov in Missarzhevskij och Mambetov 1981. Pseudorthotheca costata ingår i släktet Pseudorthotheca, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
costata